

Persone
London Breed – politica statunitense
MC Breed – rapper statunitense

Altro
 Breed – brano dei Nirvana del 1991
 Breed – videogioco